Alice Lee Roosevelt peut faire référence à :
 Alice Hathaway Lee Roosevelt (1861–1884), la première femme du président américain Theodore Roosevelt ;
 Alice Roosevelt Longworth (1884–1980), née Alice Lee Roosevelt ; l'unique fille de Theodore Roosevelt et d'Alice Hathaway Lee Roosevelt.

Voir aussi 
 
 Alice (prénom)